Кмин (рід) або тмин (рід) — рід рослин ().
 Кмин звичайний або тмин звичайний — вид цього роду () та його насіння, що використовують як прянощі.
 Зіра, або римський кмин, або кумин, або затр — вид іншого роду () та його насіння, що теж використовують як прянощі.
 Ажгон або індійський кмин — вид іншого роду () та його насіння, що теж використовують як прянощі.
 ''Чорний кмин (значення)

Див. також 

 Цмин